

Architecture 
 Aumônerie (édifice), édifice abritant les services d'une charge ecclésiastique ou le bâtiment d'une abbaye destiné à la distribution de l'aumône

Institution 
 Aumônerie apostolique, organisme du Saint-Siège qui gère l'assistance aux pauvres
 Aumônerie de l'enseignement public, service de l'Église catholique destiné aux collégiens et lycéens en France
 Aumônerie des étrangers protestants en France, organisme créée en 1939 pour les réfugiés protestants fuyant le nazisme et le franquisme

Voir aussi  
 
 Aumônier
 Aumônière